Пуерто Ескондидо има више значења:

 Пуерто Ескондидо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Пуерто Ескондидо (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пуерто Ескондидо (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуерто Ескондидо (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пуерто Ескондидо, Тепеолулко Пуерто Ескондидо (Тлалнепантла де Баз), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пуерто Ескондидо (Сан Педро Мистепек -дто. 22 -), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пуерто Ескондидо (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пуерто Ескондидо (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пуерто Ескондидо (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пуерто Ескондидо (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику